Tugen peut désigner :
 les Tugen, une population du Kenya
 le tugen (ou tuken), une langue kalenjin